Криворо́жье:
 Криворожье — разговорное и литературное обобщающее название города Кривой Рог, Криворожского района и Криворожского бассейна.
 «Криворожье» — скорый фирменный поезд Приднепровской железной дороги.
 «Криворожье» — рассказ Александра Эртеля.

Топоним

Украина 
 Криворожье — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Криворожье — посёлок в Славяносербском районе Луганской области.
 Криворожье — село в Новоодесском районе Николаевской области.

Россия 
 Криворожье — слобода в Миллеровском районе Ростовской области.

См. также 
 
 
 Криворожское
 Новокриворожье
 Красное Криворожье
